Campionatul Mondial de Snooker din 2022 (denumit și Campionatul Mondial de Snooker Betfred din 2022 din motive de sponsorizare) a fost un turneu profesionist de snooker, care a avut loc în perioada 16 aprilie - 2 mai 2022 la Teatrul Crucible din Sheffield, Anglia. A fost cel de-al 46-lea an consecutiv în care Campionatul Mondial de Snooker s-au desfășurat la Crucible. Calificările pentru turneu au avut loc între 4 și 13 aprilie 2022 la Institutul Englez de Sport, aflat tot în Sheffield.

Englezul Mark Selby este campionul en-titre, după ce a câștigat ediția anterioară, învingându-l în finală pe englezul Shaun Murphy cu 18–15.

Englezul Ronnie O'Sullivan a câștigat trofeul pentru a șaptea oară în carieră egalându-l pe Stephen Hendry, dupăa ce l-a învins în finală pe Judd Trump.

Format
Campionatul Mondial de Snooker din 2022 include un tablou principal cu 32 de jucători, care se desfășoară la Teatrul Crucible, precum și o rundă de calificare cu 128 de jucători, jucată la Institutul Englez de Sport, în perioada 4-13 aprilie 2022, terminată cu trei zile înainte de începerea tabloului principal.

Primii 16 jucători din clasamentul mondial s-au calificat automat pe tabloul principal ca jucători cap de serie. Campionul mondial en-titre Mark Selby a fost plasat automat pe prima poziție, restul de cincisprezece locuri fiind alocate pe baza ultimului clasament mondial, care a fost dat publicității după 2022 Tour Championship, penultimul eveniment al sezonului. Meciurile din prima rundă se vor juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri. Numărul de frame-uri necesare pentru a câștiga un meci va crește cu fiecare rundă, finala urmând a se juca după sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri.

Premii
Premiile pentru ediția din 2022 sunt următoarele.

 Câștigător: 500.000 de lire sterline
 Finalist: 200.000 de lire sterline
 Semifinaliști: 100.000 lire sterline
 Sferturi de finală: 50.000 de lire sterline
 Optimi de finală: 30.000 de lire sterline
 Șaisprezecimi de finală: 20.000 lire sterline
 Ultimul tur al calificărilor: 15.000 lire sterline
 Al doilea tur al calificărilor: 10.000 de lire sterline
 Primul tur al calificărilor: 5.000 de lire sterline
 Cel mai mare break: 15.000 de lire sterline
 Total: 2.395.000 lire sterline
 Break-ul maxim în turneul principal: 40.000 de lire sterline
 Break-ul maxim în cadrul calificărilor: 10.000 de lire sterline

Tabloul principal
{{Round32|3rdplace=no

|16 April|'''

Note 

2022
2022 în sport